Дудорово — деревня в Верховажском районе Вологодской области.

Входит в состав Нижне-Важского сельского поселения (до 2015 года входила в Наумовское сельское поселение), с точки зрения административно-территориального деления — в Наумовский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Верховажья — 3,8 км, до центра муниципального образования Наумихи — 5,7 км. Ближайшие населённые пункты — Большедворская, Павлогорская, Сергеевская, Афонинская.

По переписи 2002 года население — 16 человек.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Верховажского района